La Gomera – comune del dipartimento di Escuintla (Guatemala)
La Gomera – isola delle isole Canarie (Spagna)
La Gomera - L'isola dei fischi – film del 2019 diretto da Corneliu Porumboiu